

Toponyme

États-Unis 
 Leland (Caroline du Nord)
 Leland (Illinois)
 Leland (Iowa)
 Leland (Michigan)
 Leland (Mississippi)

Norvège 
 Leland (Nordland)

Prénom 
Leland est également un prénom masculin, notamment porté par :
 Leland Benham, acteur
 Leland A. Cossart, compositeur
 Leland Erskin Cunningham, astronome
 Leland Irving, joueur de hockey sur glace
 Leland H. Hartwell, prix Nobel de médecine
 Leland Hobbs, militaire
 Leland Ossian Howard, entomologiste
 Leland D. Melvin, astronaute
 Leland Merrill, lutter
 Leland Sklar, musicien
 Leland Stanford, homme politique
 Leland Stottlemeyer, personnage de la série Monk
 Leland Wilkinson, statisticien

Patronyme 

 Charles Leland, humoriste et folkloriste américain
 George Adams Leland (1850-1924), médecin américain
 Harry Leland, personnage de Marvel Comics
 Henry M. Leland, industriel américain, fabricant de machines spéciales puis de moteurs pour l'automobile
 John Leland

Pseudonyme 
Leland

Autre 
 Leland Corporation devenue Leland Interactive Media, entreprise de jeux vidéo

Titres 

 La Mort tragique de Leland Drum (), film américain réalisé par Monte Hellman, sorti en 1966
 The United States of Leland  (The United States of Leland), drame américain réalisé par Matthew Ryan Hoge en 2003 et produit par Kevin Spacey.
Prénom masculin
Prénom anglais
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis